Клюково () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Высокомазовецкий повят Подляского воеводства. Население — 4745 человек (на 2011 год). Административный центр гмины — деревня Клюково.

Демография 
Данные по переписи 2011 года:

Поселения 

 Грудек
 Янки
 Калиски
 Каплань
 Клюково
 Клюково-Колёня
 Костры-Подсендковента
 Костры-Смейки
 Кучин
 Любович-Бызе
 Любович-Вельки
 Любович-Конты
 Лунево-Мале
 Лунево-Вельке
 Малиново
 Пентки-Басе
 Пентки-Грензки
 Пентки-Шелиги
 Пентки-Жебры
 Соболево
 Старе-Костры
 Старе-Вареле
 Старе-Залесе
 Трояново
 Троянувек
 Уша-Мала
 Уша-Велька
 Виктожин
 Вышонки-Блоне
 Вышонки-Косцельне
 Вышонки-Клюкувек
 Вышонки-Нагурки
 Вышонки-Влосты
 Вышонки-Войцехы
 Вышонки-Выпыхы
 Жабинец
 Жебры-Вельке

Соседние гмины 
 Гмина Богуты-Пянки
 Гмина Браньск
 Гмина Цехановец
 Гмина Чижев
 Гмина Рудка
 Гмина Шепетово

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Подляского воеводства